Давла́тов — фамилия; женская форма — Давла́това.

Известные носители 
 Давлатов, Бахром Байджанович (род. 1959) — советский футболист, советский и узбекистанский функционер и тренер.
 Давлатов, Бобир Баходир оглы (род. 1996) — узбекистанский футболист.
 Давлатов, Бобиржон (род. 1996) — узбекистанский футболист.
 Давлатов, Боходыр Байджанович (род. 1959) — советский футболист, узбекистанский тренер.
 Давлатов, Саидмурод Раджабович (род. 1978) — таджикский писатель.

 Давлатова, Манижа (род. 1982) — таджикская эстрадная певица.

См. также